Премьер-лига ЮАР 2005/2006 () — 10-й сезон футбольной Премьер-лиги ЮАР. Он начался 3 августа 2005 года и закончился 13 мая 2006 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 2005/06 на сайте Премьер-лиги 
 Чемпионат ЮАР на rsssf.com 

2005/2006
ЮАР
ЮАР
Спорт в ЮАР в 2005 году
Спорт в ЮАР в 2006 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2005/2006